Diócesis de Bathurst puede referirse a:

 Diócesis de Bathurst (Australia);
 Diócesis de Bathurst (Canadá).